Ниже приведён список и описание эпизодов американско-австралийского научно-фантастического телевизионного сериала «На краю Вселенной».

Сериал выходил на экраны с 19 марта 1999 года по 10 марта 2003 года и содержит 4 сезона (88 эпизодов) и 2-серийный телевизионный фильм.

Описание сезонов

Сезон 1 (1999—2000)

Сезон 2 (2000)

Сезон 3 (2001—2002)

Сезон 4 (2002—2003)

На краю Вселенной: Битва за мир (2004)

Примечания

Ссылки 

На краю Вселенной
На краю Вселенной
На краю Вселенной
На краю Вселенной